O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1976 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 25ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam em turno e returno. Não houve rebaixados para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1977 - Segunda Divisão. O campeão e o vice são classificados para a Copa de Campeões da Concacaf de 1977 e a Copa Interclubes UNCAF de 1977

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1976 na Guatemala